Ségur (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Ségur (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Hrabina Ségur – francuska powieściopisarka